«Weird» — песня американской группы Hanson с их дебютного альбома Middle of Nowhere (1997). Кроме того, в марте следующего, 1998 года она была издана отдельным синглом. (Это был четвёртый сингл из пяти, что в итоге были выпущены с этого альбома.)

В США песня не попала в «Горячую сотню» журнала «Билборд» (Billboard Hot 100). В Великобритании же сингл с ней достиг 19 места в национальном чарте (UK Singles Chart), став для группы четвёртым синглом в британской первой двадцатке подряд. Также, в частности, песня достигла 12 места в Австралии и 21-го в Швеции.

Видеоклип 
Режиссёр видеоклипа к песне «Weird» — известный американский кинорежиссёр Гас Ван Сент.

Вращающаяся комната была построена тем же Томом Фоденом, что сконструировал и построил космический корабль для видеоклипа «Scream» (1995) Майкла Джексона и Джанет Джексон.

История создания и сюжет 
Песня была написана братьями Хэнсон в соавторстве с известным сонгратером Дезмондом Чайлдом. Что интересно, Чайлд, написавший множество хитов (для таких звёзд, как Kiss, Bon Jovi и Aerosmith, Элис Купер и Рики Мартин), однажды сказал, что из всех написанных им песен именно эта самая любимая. Сайт Songfacts рассказывает:

Примечания

Ссылки 
 

Песни Hanson
Песни, написанные Дезмондом Чайлдом
Песни 1997 года
Синглы 1998 года
Синглы Mercury Records